Рада шестисот — назва буле в стародавній Массалії
 Рада шестисот — назва буле в Гераклеї Понтійській
 Рада шестисот — назва буле в стародавніх Сиракузах, створеного Тімолеонтом
 Рада шестисот — назва буле в стародавніх Афінах після 307 р. до н. е.